Walerij Biełousow (1940-), bokser
 Walerij Biełousow (1948-2015), hokeista